Synergy – album di Dave Weckl del 1999
Synergy – album dei Covenant del 2002
Synergy – album dei M.o.v.e del 2002
Synergy – album degli Extol del 2003